Лео Фицпатрик (; 10 августа 1978, Уэст-Ориндж, Нью-Джерси, США) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Детки», «Садист», «Город призраков», «Сказочник» и «Девушка из понедельника».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки